Гагарінська (станція метро, Новосибірськ)
 Гагарінська (станція метро, Самара)